Italiaans curlingteam (mannen)
Italiaans curlingteam (vrouwen)
Italiaans curlingteam (gemengd)
Italiaans curlingteam (gemengddubbel)